Кубок Либертадорес 1986 — 27-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Ривер Плейт».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Плей-офф 

Ривер Плейт вышел в финал по лучшей разности мячей в группе.

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1986 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1986 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1986 году
Кубок Либертадорес